Margo Dadi (Tumi Jajar), een plaats in Indonesië
Margo Dadi (Semendawai Suku III), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing